Симметричный календарь — проект календаря, разработанный доктором Айвом Бромбергом из университета Торонто, и предлагаемый им как замена григорианскому календарю. (См. проекты других (универсальных) календарей, также призванных заменить современный.) Этот календарь очень похож на календарь Конта, который был предложен ещё в середине XIX века. От последнего отличается лишь тем, что 52 недели разбиты не на 13, а на 12 месяцев.

В этом календаре каждый новый месяц начинается с понедельника. В каждом квартале одинаковое количество недель — 13. Четыре месяца в году имеют 35 дней — февраль, май, август и ноябрь, остальные — 28. В итоге обычный год состоит из 364 дней. Раз в пять или шесть лет в конец декабря вставляется високосная неделя, таким образом делая и его 35-дневным.

Преимуществом проекта является то, что в нём имеется твёрдая связь между числом и днём недели, что делает календарь на каждый год одинаковым. При этом автору удалось сохранить ненарушенной последовательность семи дней недели.

Примечания

Ссылки 
 The Symmetry454 Calendar — спецификация

Предлагаемые календари